Ein Spielplan bezeichnet

 ein Medium, auf dem Spiele stattfinden, siehe Spielplan (Spiel)
 im Sport die Reihenfolge der Partien in einem Turnier, siehe Spielplan (Sport)
 in Oper und Theater die geplanten Aufführungen, siehe Repertoire
 Der Spielplan, Theaterzeitschrift